Peter Kolény är en slovakisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som Peter Koleny och upptäckare av 35 asteroider.

Asteroider upptäckta av Peter Kolény

Se även 
Astronomiska upptäckter av Peter Kolény

Referenser 

Slovakiska astronomer
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet